Bernhardin von Herberstein ist der Name folgender Personen:
* Bernhardin I. von Herberstein (ca. 1490–1554), österreichischer Adliger und Offizier, Landesverweser der Steiermark
 Bernhardin II. von Herberstein (1566–1624), österreichischer Adliger und kaiserlicher Oberst-Hofmarschall